Bertolazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Bertolazzi (* 1958), italienischer Maskenbildner
 Carlo Bertolazzi (1870–1916), italienischer Schriftsteller und Journalist
 Mario Bertolazzi (1918–1986), italienischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Matteo Bertolazzi (1979–2013), italienischer Basketballspieler